Лас Марипосас има више значења:

 Лас Марипосас (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Марипосас (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Марипосас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Марипосас (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Марипосас, Лас Флорес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Марипосас (Сан Хуан Хукила Виханос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Марипосас (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Марипосас (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Марипосас (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику